Ачипсе́:
 Ачипсе (река)
 Ачипсе (крепость)